Иоганн Шлегель:
 Шлегель, Иоганн Адольф (1721—1793) — немецкий писатель, поэт и протестантский проповедник; один их трёх братьев Шлегель, отец Августа и Фридриха Шлегелей.
 Шлегель, Иоганн Генрих (1724—1780) — немецкий историк, юрист, переводчик и библиотекарь; один их трёх братьев Шлегель.
 Шлегель, Иоганн Рудольф (1729—1790) — немецкий педагог, богослов и писатель.
 Шлегель, Иоганн Элиас (1718—1749) — немецкий писатель, поэт и драматург, критик; один их трёх братьев Шлегель.